Kabaš kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Kabash (ort i Kosovo),

Nordmakedonien 

 Kabasj, berg, Opsjtina Mavrovo i Rostusja,